Raul Manarte é psicólogo, musico, ativista, trabalhador humanitário, fotógrafo e autor português.

Exerce Psicologia há duas décadas no SNS (Sistema Nacional de Saude) e em clínica privada.

Teve a primeira experiência de trabalho humanitário em 2016 e desde então nunca mais parou. Enquanto psicólogo especialista em crise e catástrofe, conta já com várias missões em Moria, Guiné-Bissau, Índia, Moçambique,Bolívia, Brasil, Ucrânia e Sudão do Sul. É gestor de atividades de saúde mental nos Médicos Sem Fronteiras.

Também músico, formado na Escola de Jazz do Porto, é membro fundador do grupo de percussão be-dom e lançou-se recentemente numa carreira em nome próprio. No videoclipe de «Moria», um dos temas que compôs, registou as condições sub-humanas do campo de refugiados onde trabalhou. «Na Bissau», tema sobre a mutilação genital feminina e o tráfico infantil, integra uma campanha da sensibilização da ONU.

As suas viagens pelo mundo têm-se refletido na arte da fotografia, a que se dedica como meio de testemunho e de criação.

Lançou um livro, em março de 2023, “O Altruísmo não Existe” editado pela Contraponto (Bertrand). Aliando a sua formação científica ao conhecimento prático de anos de trabalho humanitário, mostra como o altruísmo pode trazer mais sentido às nossas vidas. Neste livro, que é também um guia de ação para voluntariado, trabalho humanitário e ativismo, encontra uma extensa lista de recursos que lhe permitirão aumentar, diversificar e melhorar o impacto dos seus comportamentos e gestos de altruísmo. Recorrendo ainda a testemunhos de outros trabalhadores humanitários e ativistas como ele, o autor mostra-lhe como procurar fazer do mundo um lugar melhor pode ser gratificante e contribuir para o seu bem-estar.

Participou como orador convidado na Tedx do Campo Santana, Longe da vista, perto da ação.

Tem um Vlog, "O Estranho Ser Humano", onde fala de temas ligados à ação humanitária, incentivando a reflexão sobre o que podemos fazer para alterar determinadas situação e insistindo que a cada um de nós compete a sua (pequena) grande parte.

Mantém-se ligado ao ativismo, sobretudo na defesa dos direitos dos refugiados no Mediterrâneo através do coletivo HuBB – Humans Before Borders.

É doutorando da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, com uma tese sobre Aconselhamento em Saúde.
               
Nasceu no Porto em 1982, onde mora.

Ligações externas 
 Convidado no Programa da RTP, Praça da Alegria; Voluntariado no Campo de Refugiados em Moria (Grécia)
 Jornal Publico - noticias refugiados
 Jornal Expresso - Desastre humanitário
 Médicos Sem Fronteiras - Diário de Bordo
 RTP - SOS Refugiados
 TVI - Incêndio no Campo de Refugiados de Moria
 RTP - Saúde Mental na Guerra da Ucrânia
 RTP - Guerra na Ucrânia - Comentário de Raúl Manarte
 Médicos Sem Fronteiras - Cuidados Psicológicos na Guerra da Ucrânia
 RTP - Programa: Espaço das 10
 Médicos Sem Fronteiras - Saude Mental na Ucrânia
 Convidado do programa, Era o que faltava, Rádio Comercial
 Notícia da Rádio Renascença: Musica Usada em Campanha da ONU
 Notícia na Glam Magazine: Novo single de Raul Manarte
 Be-dom no Festival Fringe (Edimburgo)
 Notícia da Câmara Municipal da Feira: Concerto traduzido em Lingua Gestual Portuguesa
 Campanha Grito Pela Paz
 Jornal Público - Crónica P3
 Manifestação pelo acolhimento de refugiados
 Manifestação sobre os refugiados no Mediterrâneo
 Audição no Parlamento
 Jornadas de Psicologia da Universidade Lusófona
 Universidade do Porto - Conversas de Género
 In4Med
 Câmara Municipal de Gondomar - acolhimento de refugiados
 Convidado do podcast Ouvi Dizer
 Palestra: Campos de Refugiados e Saude Mental
 Ação de Formação Porta Nova: Gestão de Expectativas em Missão
 Médicos Sem Fronteiras - Encontro Pediátrico
 Missão Sorriso: Fronteiras (In)visíveis
 Convidado como Orador no Gap Year Summit
 TVI, Programa Você na TV, 1 de agosto de 2019  (1h21m)
 Exposição de Fotografia, na Fundação Lapa do Lobo
 Agência Brain Entertainment

Psicologia
Ativismo
Música
Escrita
Fotografia
Artistas
Médicos sem Fronteiras
Porto
Nascidos em 1982